Gindl ist

der Familienname folgender Personen:
 Caleb Gindl (* 1988), US-amerikanischer Baseballspieler
 Franz Anton Gindl (1786–1841), Bischof von Brünn und Gurk
 Georg Gindl (1916–1990), österreichischer Politiker (ÖVP)
 Mathias Gindl (* 2000), österreichischer Fußballspieler

ein Ortsname:
 Gindl (Triftern), Ortsteil des Marktes Triftern, Landkreis Rottal-Inn, Bayern